

Prénom 
Dua ou Doua (en arabe  :  دعاء) est un prénom porté notamment par :
 Dua Saleh, figure soudano-américaine du rap.
 Dua Lipa (prononcé en albanais [ˈdua ˈlipa]) est une auteure-compositrice-interprète d'origine albanaise et de nationalité britannique.

Patronyme 

 Vera Dua, femme politique belge ;
 Harminder Dua, médecin indo-britannique ;
 Vinod Dua, présentateur de télévision indien.

Toponyme 

 Rivière Dua, en République démocratique du Congo.

Sigle 
DUA est un sigle qui peut désigner :
 durée d'utilité administrative.